Khoisan (volk), de verzamelnaam voor Khoikhoi- en San-bevolkingsgroepen van zuidelijk Afrika
 Khoisantalen, een Afrikaanse taalfamilie